Windsteig ist

ein Familienname:
 Johann Windsteig (1925–2005), österreichischer Politiker

ein Ortsname:
 Windsteig (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern